Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Svetlana Kuznecova che ha battuto in finale Marion Bartoli 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Svetlana Kuznecova (campionessa)
 Patty Schnyder (semifinali)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Ana Ivanović (primo turno)

 Daniela Hantuchová (primo turno)
 Marion Bartoli (finale)
 Assente
 Séverine Brémond (quarti di finale)
 Aiko Nakamura (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2006